IVH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ivishak (Stati Uniti)